Hans Schmidt peut désigner :
 Hans Schmidt (1854-1923), compositeur et pianiste allemand ;
 Hans Schmidt (1877-1948), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans Schmidt (1895-1971), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans Schmidt (1887-1916), footballeur international allemand ;
 Hans Schmidt (1893-1971), footballeur international allemand ;
 Hans Schmidt (19?-19?), bobeur allemand ;
 Hans Christian Schmidt (1953-), homme politique danois ;
 Hans-Jochen Schmidt (1947-), diplomate allemand ;
 Hans-Theodor Schmidt (1899-1951), officier allemand de la SS, commandant adjoint du camp de Buchenwald ;
 Hans-Thilo Schmidt (1888-1943), dit Asché, alias Source D, fonctionnaire allemand, connu pour avoir trahi les secrets d'Enigma ;
 Hans Schmidt-Isserstedt (1900-1973), chef d'orchestre allemand.